Myrmecophagidae - Família de mamíferos popularmente conhecidos como tamanduás.

Ou ainda:

 Rio Tamanduá  - Rio no estado de Santa Catarina
 Sistema Tamanduá - Software desenvolvido pelo Departamento de Computação do Instituto de Ciências Exatas da Universidade Federal de Minas Gerais
 Tamanduá - Ópera do compositor brasileiro João MacDowell.

Desambiguação